Хочола́ва () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Гіві Хочолава (1932—2014) — радянський грузинський футболіст.
 Давид Хочолава (* 1993) — грузинський футболіст.

Грузинські прізвища